LGT Bank (de l'acrònim en anglès Liechtenstein Global Trust), banc privat amb seu a Liechtenstein
 Transferència lateral de gens (del seu nom en anglès Lateral Gene Transfer), transferència de material genètic entre cèl·lules no descendents
 LGT també és l'acrònim del col·lectiu Lesbianes, Gais i Transsexuals